Schreibbuch bezeichnet:

in der Buchbinderei eine Einbandform, siehe Schreibbuch (Einbandart)
einen Autorenratgeber, siehe Schreibbuch (Kreatives Schreiben)